Turniej hokeja na lodzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 odbył się w dniach od 11 do 26 lutego w Turynie, na lodowiskach Palasport Olimpico i Torino Esposizioni.

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Terminarz i wyniki spotkań

Grupa B

Terminarz i wyniki spotkań

Ćwierćfinał

Półfinał

Mecz o 3. miejsce

Finał

Statystyki 
 Zawodnicy z pola
 Klasyfikacja strzelców –  Teemu Selänne i  Olli Jokinen (ex aequo): 5 goli
 Klasyfikacja asystentów –  Saku Koivu: 8 asyst 
 Klasyfikacja kanadyjska –  Teemu Selänne i  Saku Koivu (ex aequo): 11 punktów
 Klasyfikacja +/- turnieju –  Marián Hossa: +9

 Bramkarze
 Czas spędzony w grze –  Jewgienij Nabokow: 359:27
 Skuteczność interwencji –  Antero Niittymäki: 95,1%
 Liczba obronionych strzałów –  Antero Niittymäki: 156
 Średnia goli straconych na mecz –  Antero Niittymäki: 1,34
 Mecze bez straty gola –  Antero Niittymäki: 5
 Najmniej straconych goli –  Peter Budaj: 6

Nagrody 
 Najbardziej Wartościowy Zawodnik (MVP) turnieju:  Antero Niittymäki 
 Najlepszy bramkarz turnieju:  Antero Niittymäki 
 Najlepszy obrońca turnieju:  Kenny Jönsson 
 Najlepszy napastnik turnieju:  Teemu Selänne 

 Skład gwiazd turnieju
 Bramkarz:  Antero Niittymäki
 Obrońcy:  Nicklas Lidström,  Kimmo Timonen
 Napastnicy:  Teemu Selänne,  Saku Koivu,  Aleksandr Owieczkin

 Inne Szwedzi Nicklas Lidström i Fredrik Modin, zdobywając złoty medal stali się członkami Triple Gold Club.

Medaliści

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Grupa A

Terminarz i wyniki spotkań

Grupa B

Terminarz i wyniki spotkań

Mecze o miejsca 5-8

Półfinał

Mecz o 7 miejsce

Mecz o 5 miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 

 Oficjalne statystyki turnieju mężczyzn
 Oficjalne statystyki turnieju kobiet

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
2006
2006 w hokeju na lodzie
Hokej na lodzie kobiet
Hokej na lodzie we Włoszech